

Persone
Bernard Morel – ex schermidore francese
Cecilia Morel – politica cilena
Claudio Marcelo Morel Rodríguez – calciatore paraguaiano
Eugenio Morel – ex calciatore paraguaiano
Fernando Morel – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby argentino
Gaël Morel – attore, regista e sceneggiatore francese
Jérémy Morel – calciatore malgascio
Martín Morel – calciatore argentino
Milcíades Morel – ex calciatore paraguaiano
Pierre Morel – direttore della fotografia e regista francese
Pol Morel  calciatore francese
Salomon Morel – funzionario polacco accusato di crimini contro l'umanità
Walter Morel – calciatore uruguaiano

Altro
I miracoli di Val Morel – opera pubblicata dallo scrittore e pittore italiano Dino Buzzati nel 1971
L'invenzione di Morel – film del 1974 diretto da Emidio Greco tratto dal romanzo omonimo di Adolfo Bioy Casares
L'invenzione di Morel – romanzo fantascientifico di Adolfo Bioy Casares pubblicato nel 1940

Pagine correlate 
 Mörel (disambigua) – pagina di disambiguazione